Бел Хејвен има више значења:
 Бел Хејвен (округ Ферфакс, Вирџинија)
 Бел Хејвен (Вирџинија)